Большой Он (хак. Улуғ Он):

 Большой Он — река отрогов Западного Саяна.
 Большой Он — посёлок в Таштыпском районе Хакасии.